“Uche” Quiere dar a entender aborrezco, asco, no me gusta, mejor un perro, referente a un sabor feo cuando pruebas una comida. “UCHE” 

Uche es un apellido que puede hacer referencia a:

 Kalu Uche, futbolista nigeriano que juega actualmente en el ATK de la Superliga de India.
 Ikechukwu Uche, futbolista nigeriano que juega actualmente en el Gimnàstic de Tarragona de la Segunda División de España, hermano menor del anterior.